«Я́нино» — планируемая станция на Адмиралтейско-Охтинской линии Петербургского метрополитена (М8).

Станцию планируют начать строить в 2025-2027 году с вводом в эксплуатацию не ранее 2030 года